Галактический футбол () — французский анимационный сериал, созданный совместными усилиями Alphanim, France 2, Jetix Europe, Welkin, Hosem и Audi’Art Luxanimation Supersonic. Он повествует о футбольной команде «Сноу Кидс» с планеты Акиллиана, которую собрал Арч — бывшая звезда Галактического футбола. В игроках Галактик Футбол живёт Поток — мощная магическая энергия, которая на Акиллиане называется «Дыхание». Поток настолько силён, что его пришлось запретить всюду, кроме Галактического футбола — самого зрелищного спорта в Галактике. С помощью тренера Арча и Дыхания, команда «Сноу Кидс» участвует в турнирах за Кубок Галактик Футбол.

Сюжет

Пятнадцать лет назад 
Матч между командой Акиллианы и последними обладателями Кубка Галактического футбола — командой «Шэдоус» — подходит к концу, счёт 1—1. Команда Акиллианы близка к победе, и Арч готовится нанести решающий удар по воротам соперника — этот удар может решить исход поединка. В это время профессор И’Сон, пытаясь оградить искусственный Поток от генерала Блейлока, роняет сферу Потока с крыши высокого дома, и происходит глобальная катастрофа. После удара Арча мяч разлетается на ледяные осколки, поле замерзает, а вместе с тем происходит оледенение всей Акиллианы, и Дыхание утеряно.

Наше время

1 сезон 
Арч, бывший нападающий команды Акиллианы, и роботехник профессор Клэмп вернулись на Акиллиану впервые за последние пятнадцать лет с момента великой катастрофы. «С твоими идеями и моими изобретениями мы сделаем великие дела», — любит говорить Клэмп Арчу. Арч захотел, чтобы команда Акиллианы смогла вернуться к борьбе за Кубок Галактик Футбол и выиграть его. Несмотря на все убеждения и доводы учёных, Арч считает, что Дыхание на Акиллиане ещё существует и его нужно лишь пробудить. Он надеется, что сможет помочь в завоевании Кубка. Он начинает набор игроков в сборную Акиллианы и проводит соревнование для выявления лучших. С помощью профессора Клэмпа, Арч проводит отборочное соревнование и создаёт уникальную команду из талантливых подростков. Отбор проходят семеро детей из различных слоёв общества с уникальными навыками и характерами: Джок, Синедд, Майкро-Айс, Мэй, Тран, Ахито и Тиа.

Арч немедленно начинает подготовку команды. Клэмп создаёт голо-тренажёр, который может симулировать футбольное поле, соперников и различные препятствия, которые для игроков выглядят как настоящие. Во время первых же тренировок Тиа использует Дыхание. Этот факт доказывает, что Арч был прав в своей теории о существовании Дыхания после катастрофы на Акиллиане. Несмотря на это, Арч осознает, что команде нужен талантливый подающий. Он считает, что знает, кто может им стать. Арч принимает в команду Рокета — это его племянник, сын Нората — его брата. Нората лишился ноги в том памятном матче, и он поначалу был против того, чтобы Рокет занимался футболом. Однако, позже он изменил своё мнение и позволил сыну быть в команде.

Вся команда «ломает голову», пытаясь придумать подходящее название. Сонный Ахито предложил называться «Сноу Кидс» — дети снега. Все приняли это название.

Синедд любит играть по-своему, и его переманивает в свою команду Артегор Нексус — бывший друг Арча, который не смог простить ему того, что он предпочёл своё здоровье футболу, и из-за него однажды они проиграли.

В первом сезоне, ценой невероятных усилий, команда «Сноу Кидс» выигрывает Кубок Галактик Футбол и становится легендой. Генерал Блейлок снова пытается получить искусственный поток, но ему это не удаётся, и он срывается с большой высоты.

2 сезон 
Во втором сезоне «Сноу Кидс» снова борются за Кубок, а генерал Блейлок выжил и не оставляет своих попыток. Блейлок взрывает архипелаг Шэдоус, и Артегор со своими игроками теряет Смог. Без смога Артегор не может жить, но ему предлагает помощь Арч, и госпожа Симбаи его излечивает. Артегор становится помощником тренера команды «Сноу Кидс». Блейлоку удаётся синтезировать Метапоток из игроков футбола, заманив их в свою сферу для игры в Неверболл, где поток незаметно для игроков переходил к Блейлоку. Спустя время, Смог возвращается, и Артегор снова становится тренером команды «Шэдоус», хотя теперь ему удаётся контролировать Смог, чтобы Поток не действовал для него во вред. У Гарриса, слуги Блейлока, свои планы на Метапоток, и ему не нравятся планы генерала. Обманув Блейлока, Гаррису удаётся уничтожить его и оставить себе одну из сфер Метапотока. Взрыв корабля Блейлока спровоцировал серьёзное повреждение поля на финальном матче Сноу Кидс — Ксенонс, но, ценой невероятных усилий, в назначенной из-за повреждений поля серии пенальти «Сноу Кидс» одерживают победу в этом матче, второй раз подряд став обладателями Кубка Галактик Футбол.

3 сезон 
Спустя год после второй победы на кубке, таинственный Лорд Феникс приглашает команды Галактического Футбола на Турнир Смешанных Потоков, на планете Парадизия. Лорд Феникс хотел вернуть планете поток, и высасывал поток прямо со стадионов «Арена» и «Купол». После товарищеского матча против Шедоус, Мэй и Джок расстаются. Мэй уходит из Сноукидс в Шедоус. Юки уходит в Электрас. Джок уходит в команду Парадизии. К Сноукидс присоединяется Лун-Зиа, с планеты Вамбас.
Гаррис обманывает Лорда Феникса, и, собрав нужное количество потока, приказал ввести остальное в ядро.
Сноукидс проигрывают полуфинал и в финал выходят Команда Парадизии и Шедоус. Но матчу не суждено завершиться, из-за взрыва на планете Парадизия, вызванным слишком большим количеством Метапотока, введённого в ядро планеты.
Все успевают успешно эвакуироваться, кроме Лорда Феникса.
Через некоторое время, Гаррис шантажирует общество потока, тем, что он может взорвать любую другую планету, если они не перенесут начало турнира.
И турнир начинается раньше, чем должен. Сони Блекбоунс, Клэмп и Тран, отправляются на Парадизию, и она оказывается цела и пригодна для жизни. Лорд Феникс оказывается жив и помогает пиратам, ведь, как выясняется, он раньше тоже был одним из них.
Сноукидс выходят в финал против команды Парадизии. Во время матча, Гаррис взрывает бомбу заложенную на Акелиане, и команда лишается Дыхания. Однако Ахито, который накопил в себе достаточное количество потока, возвращает его команде и Сноукидс в третий раз становятся обладателями кубка.

Список эпизодов

См. также 
 Вратарь Галактики - российский фантастический фильм, также повествующий о галактическом футболе.

Ссылки 

 Официальный сайт Galactik Football 

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы Франции
Мультсериалы 2006 года
Мультсериалы о спорте
Фантастические мультсериалы
Galactik Football
Фильмы о вымышленных видах спорта
Программы телеканала Disney XD